Charlatan har flere betydninger:
 Charlatan - en bedrager.
 Charlatan - en dansk musikgruppe, der i begyndelsen hed Charlatangruppen.